Mburucuyá es el nombre de:
 Mburucuyá, localidad de la provincia de Corrientes, Argentina;
 el departamento Mburucuyá, división administrativa de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Mburucuyá, barrio de la ciudad de Asunción, Paraguay;
 el Parque Nacional Mburucuyá, una reserva natural en la zona de los esteros del Iberá en la provincia de Corrientes;
 el mburucuyá o maracuyá, nombre común de la planta trepadora Passiflora edulis; o
 el mburucuyá o pasionaria, nombre común de la planta trepadora Passiflora caerulea.